Накуларова — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав Куларовского сельского поселения.

География 
Деревня находится на берегу озера Большое Куларовское. Автобусное сообщение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района